Въоръжените сили на Ангола са под непрекия контрол на Министъра на отбраната на Ангола. Състоят се от Армия, Военновъздушни сили и Военноморски флот. Сухопътните войски са най-големият компонент на въоръжените сили със своите 100 000 души персонал. Следват я ВВС с около 7000 души и флота с 3000.

Ангола е разположила свои войници в Демократична република Конго, както и в Република Конго. Очаква се да започне бърза модернизация на армията в близките 5 години. След края на гражданската война, продължила 28 години анголската икономика се развива изключително бързо и това би позволило на страната да закупи по-модерно оборудване.

Оборудване

Бронетанкови войски 
Общо: ок. 1400

Теглена и самоходна артилерия 
Общо: ок. 1400

Ракетна артилерия 
Общо: ок. 100

Зенитна артилерия 
Общо: ок. 1300

Ангола
Политика на Ангола